Desa Kedungkumpul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungkumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Kedungkumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 112,43), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar